Golownin (, wiss. Transliteration ) ist der Familienname folgender Personen:

Alexander Wassiljewitsch Golownin (1821–1886), russischer Politiker und Reformer, Sohn von Wassili Michailowitsch Golownin
Wassili Michailowitsch Golownin (1776–1831), russischer Seefahrer und Entdecker, Vater von Alexander Wassiljewitsch Golownin